Des Plaines peut désigner :

 Des Plaines, ville de l'Illinois ;
 La rivière Des Plaines, un affluent de la rivière Illinois.